MAX, sistema operatiu basat amb GNU/Linux 
 Max, pseudonim, de Francesc Capdevila (Barcelona, 1956), artista català que ha treballat en il·lustració, disseny i còmic 
 Maximilian Max